Juliana Guillermina Luisa Amalia Sofía de Hesse-Philippsthal (Zutphen, 8 de junio de 1761-Bückeburg, 9 de noviembre de 1799) fue condesa de Schaumburg-Lippe por su matrimonio con Felipe II Ernesto de Schaumburg-Lippe. Fue regente de Schaumburg-Lippe durante la minoría de edad de su hijo, desde 1787 hasta 1799.

Biografía 

Juliana fue la quinta hija de Guillermo de Hesse-Philippsthal, landgrave de Hesse-Philippsthal, y de su esposa, Ulrica de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. Pasó su juventud en Bolduque, Brabante, donde su padre era general de Holanda.

El 10 de octubre de 1780, se casó en Philippsthal con el conde Felipe II Ernesto de Schaumburg-Lippe. El conde tenía 57 años y era viudo, murió tras siete años de matrimonio. Juliana asumió el control del gobierno de Schaumburg-Lippe en nombre de su hijo, Jorge Guillermo (quien era menor de edad), junto al general Johann Ludwig von Wallmoden-Gimborn, hijo del rey Jorge II de Gran Bretaña. Inmediatamente después, el elector Guillermo I, landgrave de Hesse-Kassel, ocupó militarmente Schaumburg-Lippe, argumentando que era feudo de Hesse y que el trono estaba vacante desde la muerte del conde Felipe II. Con el apoyo de Hannover, Prusia y el Consejo Imperial, Juliana logró una rápida retirada de las tropas de Hesse.

El gobierno de Juliana es considerado extremadamente beneficioso. Llevó a cabo reformas en economía y educación, reduciendo el tamaño de la corte, continuó la política de tolerancia hacia los judíos que su suegro había introducido y logró reducir los impuestos. Eligió a Bernhard Christoph Faust como su médico personal, y le ayudó significativamente con la introducción de la inoculación contra la viruela.

Rediseñó el Castillo de Hagenburg y es considerada la fundadora del balneario de Bad Eilsen.

En 1799, murió después de un serio resfriado y fue enterrada en el mausoleo del bosque de Schaumburg. Tenía 38 años.

Descendencia 
Con Felipe II Ernesto tuvo cuatro hijos:
Leonor Luisa (1781-1783).
Guillermina Carlota (1783-1858), desposó en 1814 al conde Ernesto Federico de Münster-Ledenburg (1766-1839).
Jorge Guillermo (1784-1860), conde de Schaumburg-Lippe. Desposó en 1816 a la princesa Ida Carolina Luisa de Waldeck-Pyrmont (1796-1869).
Carolina Luisa (1786-1846).

Tuvo una relación con Clemens August von Kaas, barón de Althaus, con quien tuvo dos hijos, entre ellos el barón Clemente Althaus von Hessen, general en Perú.

Ancestros

Referencias 
 Otto Zaretzky: Juliane (Gräfin zu Schaumburg-Lippe). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 55, Duncker & Humblot, Leipzig 1910, pp. 810-813.
 Horst-Rüdiger Jarck: Juliane Wilhelmine Luise, Gräfin zu Schaumburg-Lippe. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 10, Duncker & Humblot, Berlín 1974, ISBN 3-428-00191-5, p. 653 f.

Casa de Hesse
Casa de Schaumburg-Lippe
Regentes de Alemania
Condesas de Alemania